Би́тон () — имя и фамилия.

Имя 
 Битон — юноша из Аргоса, персонаж древнегреческого мифа о братьях Битоне и Клеобисе.
 Битон — предводитель восстания греков-колонистов в Бактрии в 325 году до н. э.
 Битон Кулибали (1689—1755) — четвёртый король династии Кулибали (1650—1757).

Фамилия 
 Битон, Гордон Уильям (1911—1988) — австралийский миколог.
 Битон, Дан (род. 1961) — генерал Армии обороны Израиля.
 Битон, Дэвид (ок. 1494—1546) — кардинал, архиепископ Сент-Эндрюсский.
 Битон, Изабелла (1836—1865) — британская домохозяйка, автор книги по кулинарии и домоводству (1861).
 Битон, Изабелла (1870—1929) — американская пианистка и композитор.
 Битон, Мария (1543—1598) — фрейлина королевы Шотландии Марии Стюарт.
 Битон, Нир (род. 1991) — израильский футболист, нападающий клуба «Селтик».
 Битон, Сесил (1904—1980) — английский фотограф, театральный художник и дизайнер интерьеров.
 Битон, Чарли-Шалом (род. 1947) — израильский политик.

См. также 
 
 Битони